MCP puede referirse a:

 Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y Portugal, Empresa de Transporte Española;
 Microsoft Certified Professional Plan de Certificación de Competencias Microsoft;
 Proteína quimioatractante de monocitos, una proteína que atrae monocitos;
 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
 Memoria a corto plazo, un tipo de memoria para los hechos más recientes.